Alexios Komnenos ist der Name folgender Personen:

 Alexios I. Komnenos (1048–1118), byzantinischer Kaiser von 1081 bis 1118, siehe Alexios I. (Byzanz)
 Alexios I. Komnenos (1182–1222), Kaiser von Trapezunt von 1204 bis 1222, siehe Alexios I. (Trapezunt)
 Alexios II. Komnenos (1167–1183), byzantinischer Kaiser von 1180 bis 1183, siehe Alexios II. (Byzanz)
 Alexios II. Komnenos (1282–1330), Kaiser von Trapezunt 1297 bis 1330, siehe Alexios II. (Trapezunt)
 Alexios III. Komnenos (1338–1390), Kaiser von Trapezunt von 1349 bis 1390, siehe Alexios III. (Trapezunt)
 Alexios IV. Komnenos (1382–1429), Kaiser von Trapezunt von 1417 bis 1429, siehe Alexios IV. (Trapezunt)
 Alexios Komnenos (Protosebastos) (1141–1183), Regent für Kaiser Alexios II. 
 Alexios Komnenos (Sebastokrator) (um 1153–nach 1192), illegitimer Sohn von Kaiser Manuel I. 
 Alexios Komnenos (Pinkernes) (um 1160–1187), byzantinischer Prinz und Gegenkaiser aus der Dynastie der Komnenen 
 Alexios Angelos Komnenos (11./12. Jh.), byzantinischer Prinz des 12. Jahrhunderts, Enkel von Kaiser Alexios I.
 Alexios Skantarios Komnenos (1454–1463), letzter Kronprinz im Kaiserreich Trapezunt